Иштлильшочитль — имя нескольких месоамериканских деятелей XV—XVII веков:
 Иштлильшочитль I — тлатоани Тескоко,
 Иштлильшочитль II — тлатоани Тескоко,
 Фернандо де Альва Иштлильшочитль — хронист истории Тескоко.